ABCD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 740 амінокислот, а молекулярна маса — 83 233.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

ABC-транспортери